Luzin bezeichnet:

 Seen:
 Schmaler Luzin
 Breiter Luzin
 (5096) Luzin, Asteroid

Siehe auch Lusin